Vinterovec je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Gornja Stubica, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 48 stanovnika te 15 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u sastavu Općine Gornja Stubica